Baureihe 102 steht für:
 DB-Baureihe 102
 RENFE-Baureihe 102
 DR-Baureihe 102.0, siehe DR-Baureihe V 15
 DR-Baureihe 102.1